La Fête des pères (A Bear for Punishment), cartoon Looney Tunes de Chuck Jones (1951) ;
 La Fête des pères, roman de François Nourissier (1985) ;
 La Fête des pères, film français réalisé par Joy Fleury (1990) ;
 La Fête des pères, téléfilm français réalisé par Jean-Daniel Verhaeghe en 1995 ; 
 La Fête des pères (Fathers' Day), film américain réalisé par Ivan Reitman (1997).

Voir aussi 
Fête des pères